Бальса:

 Бальса — монотипный род деревьев семейства Мальвовые.
 Бальса, Марсель (1909—1984) — французский автогонщик, пилот Формулы-1.
 Бальса-де-Вес — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.